Кустов Віктор Павлович — Герой Радянського Союзу.
 Кустов Іван Ілліч — Герой Радянського Союзу.
 Кустов Ігор Єфремович — Герой Радянського Союзу.
 Кустов Федір Михайлович — Герой Радянського Союзу.

Російські прізвища